miecznik – urząd w dawnej Polsce
 Miecznik – wzgórze w paśmie Wzgórz Strzelińskich
 miecznik – płatnerz, rzemieślnik wykonujący miecze
 miecznik (orka) – ssak morski z rodziny delfinów oceanicznych (Orcinus orca)
 miecznik, włócznik – ryba miecz (Xiphias gladius)
 miecznik – gatunek owada z rodziny pasikonikowatych:
 miecznik łąkowy (Conocephalus dorsalis)
 miecznik ciemny (Conocephalus fuscus)

Zobacz też 
 miecz